John Rushton (1798-1868) – angielski duchowny anglikański, archidiakon Manchesteru
 John Henry Rushton (1905-1985) – amerykański chemik
 John Philippe Rushton (1943-2012) – kanadyjski psycholog